In 1929/30 werd het elfde Württemberg-Badens voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. 

VfB Stuttgart werd kampioen van Württemberg en Freiburger FC van Baden. Beide clubs plaatsten zich voor de Zuid-Duitse eindronde waar ze respectievelijk vijfde en laatste werden. De nummers twee en drie van elke reeks plaatsten zich ook voor de eindronde met de niet-kampioenen. VfR Heilbronn behaalde hier de beste plaats en werd derde.

Bezirksliga

Württemberg

Baden

 Play-off titel

Kreisliga Württemberg
Uit de Kreisliga Württemberg is enkel bekend gebleven dat FV 1898 Zuffenhausen promotie kon afdwingen.

Kreisliga Baden

Mittelbaden
Uit de Kreisliga Mittelbaden is enkel kampioen VfB Karlsruhe bekend.

Oberbaden

(1): Kickers Haslach wijzigde na dit seizoen de naam in Kickers Freiburg
(2): Polizei SV Waldshut fuseerde na dit seizoen met VfB Waldshut

Südbaden

 Play-off groepswinst

Schwarzwald-Bodensee

Promotie-eindronde

Externe link
 fussball-historie
 Euroleagues

1929
Duits competitievoetbal 1929/30